Stopes ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Stopes-Roe (1924–2014), britischer Philosoph und Humanist 
 Marie Stopes (1880–1958), schottische Botanikerin, Autorin und Frauenrechtsaktivistin